Агапова — жіноча форма російського прізвища .

 Відомі носії 
 Агапова Ганна Олександрівна (. 1966) — російська актриса театру, театральний педагог.
 Агапова Єлизавета Семенівна (1864 — не раніше 1935) — залізничниця, Герой Праці.
 Агапова Ірина Анатоліївна (. 1975) — російський письменник і драматург, художник, фотомодель.
 Агапова Лариса Олександрівна (Пелешенко; . 1964) — радянська і російська легкоатлетка.
 Агапова Ніна Федорівна (1926-2021) — радянська і російська актриса.
 Агапова Параска Петрівна (1917-2000) — свинарка радгоспу «Біднодем'янівський» Біднодем'янівського району Пензенської області, Герой Соціалістичної Праці.
 Агапова Тамара Степанівна (1939-2018) — радянська і російська актриса опери та оперети.